Teicha ist der Name mehrerer Orte in Deutschland:

 Ortsteil Teicha der Gemeinde Petersberg in Sachsen-Anhalt, siehe Teicha (Petersberg)
 Ortsteil Teicha der Gemeinde Rietschen in Sachsen, siehe Teicha (Rietschen)
 Ortsteil Teicha der Gemeinde Radibor in Sachsen, siehe Teicha (Radibor)